ASJ peut faire référence à :
  ;
 ASJ Soyaux, un club de football féminin de Soyaux ;